Aleksander I Romanow (1777–1825) – cesarz Rosji od 1801, wielki książę Finlandii od 1809, król Polski od 1815
 Aleksander II Romanow (1818–1881) – cesarz Rosji, król Polski i wielki książę Finlandii od 1855
 Aleksander III Romanow (1845–1894) – cesarz Rosji, król Polski i wielki książę Finlandii od 1881
 Aleksander Michajłowicz Romanow (1866–1933) – wielki książę Imperium Rosyjskiego, wojskowy
 Aleksander Aleksandrowicz Romanow (1869–1870) – wielki książę Imperium Rosyjskiego